Orlagh Cassidy (née en 1968), actrice américaine.
 Maison Orlagh à Montpelier Hill en Irlande.